Michel Perrin peut désigner :
 Michel Perrin (né en 1931), diplomate français ;
 Michel Perrin (1932-2001), peintre français ;
 Michel Perrin (1941-2015), ethnologue et anthropologue français.